Канова може бити:

Италија
 Канова (Алесандрија)
 Канова (Асти)
 Канова (Бергамо)
 Канова (Бијела)
 Канова (Бреша)
 Канова (Виченца), насеље у округу Виченца
 Канова Инфериоре, насеље у округу Виченца
 Канова Суприоре, насеље у округу Виченца
 Канова (Верона)
 Канова (Комо)
 Канова (Кунео), насеље у округу Кунео
 Канова (Кремона)
 Канова (Леко)
 Канова Мадона, насеље у округу Верона
 Канова (Маса-Карара)
 Канова (Новара)
 Канова (Павија)
 Канова (Ређо Емилија), насеље у округу Ређо Емилија
 Канова (Савона)
 Канова (Торино), насеље у округу Торино
 Канова (Фиренца)
 Канова (Ферара), наеље у округгу Ферара

Види још 
 Кана (вишезначна одредница)